Кубок УДЕАК — футбольний турнір, що проводився у 1984—1990 роках за участю збірних команд центральноафриканських країн-членів УДЕАК (Митного і Економічного Союзу Центральної Африки ). Змагання було започатковано до 20-тиріччя цієї організації, загалом було проведено сім турнірів.

Організація змагання здійснювалася УНІФФАК, регіональною футбольною асоціацією Центральної Африки.

Протягом 1990-х в регіоні подібних турнірів не проводилося, 2003 року змагання поновилися під назвою Кубок Кемак, яка відображала нову назву регіонального економічного об'єднання.

Загальна статистика

Перемоги за командою

Кубок УДЕАК 1984
Проходив у Республіці Конго.

Група A

Група B

Гра за п'яте місце

Півфінали

Гра за третє місце

Фінал

Кубок УДЕАК 1985
Проходив у Габоні.

Група A

Група B

Півфінали

Гра за третє місце

Фінал

Кубок УДЕАК 1986
Проходив в Екваторіальній Гвінеї (Бата і Малабо).

Група A

Група B

Півфінали

Гра за третє місце
Матч між Конго і Габоном не проводився, оскільки Габон знявся.

Фінал

Кубок УДЕАК 1987
Проходив у Нджамені, Чад.

Група A

Група B

Півфінали

Гра за третє місце

Фінал

Кубок УДЕАК 1988 
Проходив у Камеруні.

Група A

Група B

Півфінали

Гра за третє місце

Фінал

Кубок УДЕАК 1989 
Проходив у Бангі, Центральноафриканська Республіка.

Група A

Група B

Плей-оф за місце у півфіналі

Півфінали

Гра за третє місце

Фінал

Кубок УДЕАК 1990
Проходив у Республіці Конго.

Група A

Група B

Півфінали

Гра за п'яте місце

Гра за третє місце

Фінал

Див. також
 Кубок КЕМАК

Посилання 
Архів змагання на RSSSF  

Засновані в Африці 1984
Міжнародні футбольні змагання в Африці
Футбольні змагання національних збірних